Jim Hall (musicus), Amerikaans jazzgitarist en -componist (1930-2013)
 Jim Hall (coureur), Amerikaanse Formule 1-coureur (*1935)